Italia
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Alessandria
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Angri
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Ascoli Piceno
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Brescia
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Campi Salentina
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Catanzaro
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Ciminna
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Firenze
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Guardiagrele
Chiesa di Santa Maria del Carmine – L'Aquila
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Lucca
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Madruzzo
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Melegnano
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Milano
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Monte Sant'Angelo
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Morrocco, frazione di Tavarnelle Val di Pesa
Basilica santuario di Santa Maria del Carmine Maggiore – Napoli
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Parma
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Pavia
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Pisa
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Pistoia
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Ripacandida
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Roma
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Rovereto
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Santa Maria di Bobbio
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Santa Maria di Licodia
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Torre Annunziata
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Venezia
Chiesa di Santa Maria del Carmine – Vigevano

 Svizzera 
 Chiesa di Santa Maria del Carmine – Corippo

Pagine correlate 
 Chiesa di Nostra Signora del Carmine
 Chiesa della Madonna del Carmine
 Chiesa di Maria Santissima del Carmine
 Santuario della Madonna del Carmine